Lusitania, római provincia a mai Portugália területén
Luzitánok, Lusitania eredeti indoeurópai lakosai (proto-kelták)
RMS Lusitania, a brit Cunard Steamship Lines hajózási vállalat óceánjárója
Lusitânia, a kanadai portugál közösség rádióadója
Lusitano, lófajta, amelyet Portugáliában tenyésztenek
Lusitania, francia rádióadó, amely portugál és luzofón zenét sugároz